

Vakbond 
Magik?, de jongerenvakbond gelieerd aan het ABVV
Magik? (ledenblad), hun ledenblad

Cd's
 Magik (Tiësto), Magik-reeks van Tiësto
 Magik One: First Flight, het eerste van zeven albums van DJ Tiësto
 Magik Two: Story of the Fall, het tweede van zeven albums van DJ Tiësto
 Magik Three: Far from Earth, het derde van zeven albums van DJ Tiësto
 Magik Four: A New Adventure, het vierde van zeven albums van DJ Tiësto
 Magik Five: Heaven Beyond, het vijfde van zeven albums van DJ Tiësto
 Magik Six: Live in Amsterdam, het zesde van zeven albums van DJ Tiësto
 Magik Seven: Live in Los Angeles, het zevende van zeven albums van DJ Tiësto

Diversen
 Magik (programmeertaal)
 Magik (Marvel), een personage van Marvel Comics
 Magik Markers, een rockband uit Hartford, Connecticut